Арроба-де-лос-Монтес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) де-лос-монтес. Занимает площадь 61,7 км². Население — 523 человека (на 2010 год). Расстояние — 65 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля